

Astronomia 
 F9 – sottoclasse della classificazione stellare

Catasto 
 F9 – Categoria di immobili del Catasto fabbricati.

Cinema 
 Fast & Furious 9 - The Fast Saga (F9 - The Fast Saga) – film del 2021 diretto da Justin Lin

Codici 
 F9 – codice vettore IATA di Frontier Airlines
 F9 – designazione degli aerei USA per F9F Panther e F9F Cougar

Informatica 
 F9 – tasto presente sulla tastiera del computer

Musica 
 F9 – accordo musicale di Fa nona secondo la notazione inglese

Sport 
 F9 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dall'esterno destro (flyout 9)